Ибрагим Изетуллович Барамыков (1909—1978), советский кинооператор. Народный артист Таджикской ССР (1969). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952). Член ВКП(б) с 1942 года.

Биография 
И. И. Барамыков родился а. В 1934 году окончил операторский факультет ВГИКа, с 1935 года работает на киностудии «Таджикфильм». Снимал хроникально-документальные и художественные фильмы, участвовал в съёмках сюжетов для киножурнала «Советский Таджикистан». Творчество оператора отличается точностью композиции построения, выразительностью и лаконичностью.

И. И. Барамыков умер 16 сентября 1978 года.

Фильмография 
  — Солнечный Таджикистан; Пограничники
  — Сад
  — Воля народа; Высокая долина
  — Джигиты Таджикистана
  — Сын Таджикистана
  — Март-апрель
  — Таджикистан
  — Долина реки Вакш
  — Земля молодости
  — Советский Таджикистан
  — Субтропики Средней Азии
  — Квадраты хлопковых полей
  — Праздник таджикского народа
  — Огонёк в горах
  — Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц
  — Операция «Кобра»
  — Одержимые
  — Шахсенем и Гариб
  — Сорок лет Советскому Таджикистану
  — Двенадцать могил Насреддина
  — Белый рояль

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (24 апреля 1957)
 народный артист Таджикской ССР (1969)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за цветной фильм «Советский Таджикистан» (1951)
 Бронзовая медаль на Мкф. в Венеции — за фильм «Таджикистан» (1946)

Примечания 

Персоналии:Таджикфильм
Народные артисты Таджикской ССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены КПСС
Социалистический реализм
Выпускники ВГИКа
Режиссёры киностудии Таджикфильм